Сукчон () — 15-й правитель корейского государства Корё, правивший в 1095—1105 годах. Имя — Он (). Второе имя — Чхонсан ().

Посмертные титулы — Мунхе канджон Мёнхё-тэван.

Примечания

Литература 
 
 
 

Правители Корё